Eßleben (Werneck) - plaats in Beieren
 Eßleben (Thüringen) - plaats en voormalige gemeente in Thüringen
 Eßleben-Teutleben - voormalige gemeente in Thüringen